A cappella — expressão de origem italiana, também utilizada na maioria dos idiomas ocidentais, que designa a música vocal sem acompanhamento instrumental
 Acappella — grupo vocal cristão norte-americano, fundado em 1982
 Acapella (canção) — canção alternativa da Americana artista de R&B Kelis

Geografia 
 Capela (Galiza) — concelho na provícia da Corunha, na Galiza, Espanha

Ver também 

Desambiguações de topônimos